Dimanski ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Dimanski (* 1960), deutsche Grafikdesignerin und Briefmarkenkünstlerin
 Georg Dimanski (1940–2020), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hermann Diamanski, auch Dimanski (1909–1976), deutscher Kommunist, Widerstandskämpfer und Funktionshäftling im KZ Auschwitz Spanienkämpfer,